Вале́рий Мака́ров:
 Макаров, Валерий Аркадьевич (1947—1992) — советский актёр и поэт.
 Макаров, Валерий Леонидович (род. 1937) — российский экономист и математик, академик РАН.